Il singolare  del Challenger Salinas 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Santiago Giraldo era il detentore del titolo e ha battuto in finale Michael Russell 6-3, 6-2.

Teste di serie

  Leonardo Mayer (semifinali)
  Thiago Alves (secondo turno)
  Benjamin Becker (quarti di finale)
  Pablo Cuevas (primo turno)

 Kristian Pless (secondo turno)
 Santiago Giraldo (campione)
 Ricardo Hocevar (primo turno)
 Juan Pablo Brzezicki (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Salinas 2009